Digital Festival – ogólnopolski festiwal o charakterze edukacyjnym, organizowany przez Fundację Digital Poland od 2019 roku.

Opis 
Digital Festival to edukacyjno-technologiczne wydarzenie w Polsce, którego głównym celem jest przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat nowych technologii i cyfryzacji. Digital Festival charakteryzuje się cyfrową datą (od 1.10 do 10.11), która przywołuje na myśl binarny język komputerów i sztucznej inteligencji. Podczas Festiwalu odbywa się szereg inicjatyw, które umożliwiają Polakom podniesienie poziomu cyfrowych kompetencji. Festiwal jest wydarzeniem hybrydowym, większość przedsięwzięć i treści dostępnych jest online, a w niektórych wydarzeniach, np. Nocy Innowacji można wziąć udział stacjonarnie. Festiwal skupia się na wszechobecnej we współczesnym świecie cyfryzacji oraz obszarach z nią związanych, między innymi: rozwój nowych technologii, high-tech, e-integracja, korzystanie z narzędzi cyfrowych, tworzenie społeczeństwa 5.0, wykluczenie cyfrowe, e-commerce, bezpieczeństwo w Internecie, zielone technologie, zmniejszanie śladu węglowego, wszelkie usługi digitalowe.

Organizator 
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Digital Poland. Siedziba fundacji znajduje się w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 1, w nowoczesnym wieżowcu Warsaw UNIT.

Obecnie zarząd Fundacji Digital Poland tworzą:

 Aleksandra Brzozowska, członek zarządu ds. Współpracy międzynarodowej

 Agnieszka Jankowska, członek zarządu ds. Digital Advocacy
 Katarzyna Wasilewska, wiceprezes ds. Finansów
 Mariusz Grzesiuk, wiceprezes ds. Korporacyjnych
 Michał Górecki, członek zarządu ds. Wspólnych projektów
 Przemysław Oczyp, członek zarządu ds. ESG

 Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający
 Michał Fura, wiceprezes ds. Komunikacji i Marketingu
 Weronika Kuna, członek zarządu ds. Membership

Idea 
Kampania Digital Festival powstała z zamiarem zwiększenia świadomości Polaków na tematy związane z cyfryzacją i pokazania jak najlepiej korzystać możliwości, które oferują nowe technologie. Aktywizacja seniorów w sferze cyfrowej, wyrównywanie nierówności związanych z dostępem do nowych technologii, walka z lękiem przed technologią, propagowanie sztucznej inteligencji, dążenie do stworzenia w Polsce społeczeństwa 5.0 – to główne założenia festiwalu.

Termin 
Data festiwalu przez pierwsze trzy edycje przypadała na od 1 do 10 października. W 2022 roku termin wydłużył się do 10 listopada, ale udało się zachować cyfrową formę daty. Taki wybór rozpoczęcia i zakończenia nie jest przypadkowy, ma bowiem przypominać zapis w systemie binarnym.

Inicjatywy

Akademia SkillUp 
Platforma z darmowymi szkoleniami online, które umożliwiają zdobycie cyfrowych umiejętności na różnych poziomach zaawansowania z zakresu umiejętności przyszłości (własne i partnerów). Inicjatywa aktywnie wspierana przez ponad 60 Ambasadorów.

Digital Fitness 
Test sprawdzający poziom kompetencji cyfrowych dzieci, młodzieży, dorosłych oraz stan cyfryzacji firmy MŚP. Organizator przyznaje nagrody dla osób, które zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie.

Noc Innowacji 
Wydarzenie, podczas którego drzwi dla zwiedzających otwierają najnowocześniejsze centra badawczo-rozwojowe, firmy, instytucje i uczelnie. Partnerzy wydarzenia pokazują tworzone przez nich innowacje poprzez zorganizowane wykłady, warsztaty, hackathony, meetupy. Przez cztery lata inicjatywa zgromadziła ponad dwustu partnerów, a w organizowanych przez nich wydarzeniach wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Do Nocy Innowacji przystąpiło również 40 miast w całej Polsce, m.in. Łódź, Warszawa oraz Białystok.

Strefa Wiedzy 
Blog, który stanowi internetowe centrum edukacyjne z zakresu cyfryzacji i nowych technologii w ramach strony Digital Festival. Publikowane są tam artykuły, webinary, podcasty, raporty, poradniki, przewodniki.

Cyfrowe Historie 
Inspirujące historie ludzi, którym udało się osiągnąć sukces lub odnaleźć w cyfrowym świecie. Cykl wywiadów i rozmów, który ma na celu motywować do rozwijania się i korzystania z tego, co oferuje nam cyfrowy świat.

Digital Ars 
Pierwszy w Polsce konkurs na sztukę tworzoną przy wsparciu sztucznej inteligencji. Wystawa jest dostępna do obejrzenia online i offline w kilku miejscach w Polsce. Jury konkursu tworzy grono ponad 30 ekspertów ze świata sztuki, nauki i biznesu.

European Digital Days 
Kolaboracja 8 krajów, działających wspólnie na rzecz podniesienia kompetencji cyfrowych w Europie, m.in. Szwajcaria, Szwecja, Niemcy, Serbia, Miasto Wiedeń. EDD Summit – wydarzenie online z debatą podsumowującą wspólne działania.

Wydarzenia towarzyszące 
Dziesiątki wydarzeń towarzyszących organizowanych przez 6 tygodni przez partnerów festiwalu, takich jak: konferencje, meetupy, wykłady, warsztaty. Intensywny networking wokół tematów digitalowych.

Edycje

Przypisy 

Festiwale w Polsce